Tom Mancini (ur. 18 marca 1998 r. w Aix-les-Bains) – francuski biegacz narciarski, zawodnik klubu CSN REVARD.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Lucas Chanavat pojawił się 1 grudnia 2017 roku, podczas zawodów juniorskich we francuskiej miejscowości Prémanon-Les Tuffes, gdzie zajął 3. miejsce na dystansie 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 16 lutego 2019 roku w Cogne, gdzie zajął 8. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas w Pucharze Świata.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Mancini nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Francuscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1998